Piszczek – część miasta Tuchola
 Piszczek – część miasta Opole Lubelskie

Osoby o tym nazwisku:
 Filip Piszczek – polski piłkarz
 Józef Piszczek – polski profesor nauk rolniczych
 Łukasz Piszczek – polski piłkarz